Massarotti ist der Familienname folgender Personen:

 Angelo Massarotti (1653–1723), italienischer Maler
 Sandro Massarotti (* 1990), schweizerischer Karateka
 Tony Massarotti (* 1967), US-amerikanischer Sportjournalist